La saison 2021-2022 du Club africain est la  consécutive du club dans l'élite. Le club participe également à la coupe de Tunisie.

Transferts

Matchs amicaux

Compétitions

Championnat de Tunisie

Première phase 

|valign=top align=left width=50%|

                                                
   
  
  
   
  
   

|}

Deuxième phase 

|valign=top align=left width=50%|

                                                
   
  
  
    

|}

Coupe de Tunisie

Joueurs et encadrement technique 
Le tableau suivant liste l'effectif professionnel du Club africain pour la saison 2021-2022.

|-

|-	
!colspan=8 style="background: #FF0000" align=center| 	
|-

|-
!colspan=8 style="background: #FF0000" align=center| 	
|-

|-	
!colspan=8 style="background: #FF0000" align=center| 	
|-

Statistiques collectives 

 = Tenant du titre.

Statistiques individuelles

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Notes et références 

Club africain
2021-2022